Haushofer può riferirsi a:

Karl Haushofer, generale e politologo tedesco
Marlen Haushofer, scrittrice austriaca
Max Haushofer, pittore tedesco
Martin Haushofer, politico tedesco
Alfred Haushofer, pittore tedesco
Albrecht Haushofer, geopolitologo, diplomatico, scrittore, professore universitario tedesco